Тегеранский железнодорожный вокзал — вокзал одной из крупных пассажирских железнодорожных станций на Трансиранской железной дороге. Расположен на юге Тегерана, с южной стороны Железнодорожной площади, в начале бульвара Вали Аср. Построен по проекту польского архитектора Владислава Городецкого в конце 1920-х — начале 1930-х

См. также 
 Иранские железные дороги

Железнодорожный транспорт Ирана
Транспортные здания и сооружения Тегерана
Здания, спроектированные Владиславом Городецким